Большая Ельня — село в составе Кстовского района Нижегородской области. Входит в Большеельнинский сельсовет.

Население

Достопримечательности 

 Храм Николая Чудотворца (РПЦ). Каменный трёхпрестольный храм, построенный в 1798 году. Закрыт в 1930-е годы, частично разрушен в 1940-е годы. В 1994 году были начаты восстановительные работы и возобновлены регулярные богослужения. Имеет статус памятника градостроительства и архитектуры.
 Детский санаторий «Большая Ельня» (основан в 1963 году, площадь территории 7 га).

Памятники археологии 
 Стоянка Большая Ельня-5 (II тыс. до н.э.);
 Стоянка Большая Ельня-6 (II тыс. до н.э., XIII – начало XV вв.);
 Стоянка Большая Ельня-7 (II тыс. до н.э., XIII – начало XV вв.);
 Стоянка Большая Ельня-8 (XIII – начало XV вв.);
 Стоянка Большая Ельня-9 (II тыс. до н.э.);

Памятники истории 
 Могила Мухина Виктора Петровича (1924-1983 гг.), Героя Советского Союза;
 Могила Аверьянова Евгения Петровича (1923-1983 гг.), кавалера Ордена Славы трех степеней.

Источники 

Населённые пункты Кстовского района